Linka 6 je označení více dopravních linek:

metro
 6 (linka metra v Barceloně) – linka metra v Barceloně
 6 (linka metra v Ciudad de México) – linka metra v Ciudad de México
 6 (linka metra v Madridu) – linka metra v Madridu
 Kalužsko-Rižskaja – linka metra v Moskvě, která bývá označována zkráceně také číslem šest
 6 (linka metra v New Yorku) – linka metra v New Yorku
 6 (linka metra v Paříži) – linka metra v Paříži
 U6 (linka metra v Berlíně) – linka metra v Berlíně
 U6 (linka metra v Mnichově) – linka metra v Mnichově
 U6 (linka metra ve Vídni) – linka metra ve Vídni

tramvaj
 Seznam tramvajových linek v Praze#Linka 6 – tramvajová linka v Praze
 6 (tramvajová linka v Paříži) – linka tramvaje v Paříži